Het ATP-toernooi van Mumbai 2006 (met de officiële naam Kingfisher Airlines Tennis Open) werd van 25 september tot en met 1 oktober 2006 gespeeld in de Indiase stad Mumbai. Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van de Cricket Club of India.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Mumbai
Mumbai